The Two Sisters – cortometraggio muto del 1913
 The Two Sisters – film del 2007 diretto da Terri Dawn Arnold